Scottsville kan syfta på:

Scottsville, Kansas
Scottsville, Kentucky
Scottsville, New York
Scottsville, Texas
Scottsville, Virginia